USS Permit — название двух кораблей ВМС США.

 USS Permit (SS-178) — подводная лодка типа «Попэс». В строю с 1937 по 1956 год.
 USS Permit (SSN-594) — атомная подводная лодка типа «Трешер». На службе с 1962 по 1991 год.